Artemis Fowl (boekenserie), een boekenserie door Eoin Colfer
Artemis Fowl (boek), het eerste boek uit deze serie
Artemis Fowl II, de hoofdpersoon uit deze serie
Artemis Fowl I, de vader van bovengenoemd personage
Artemis Fowl (film), Amerikaanse film uit 2020